Hair (česky Vlasy) má více významů:

 Vlasy (muzikál)
 Vlasy (film)

Externí odkazy